Project Zero: serie di videogiochi
 Project Zero: videogioco survival horror del 2001
 AgustaWestland Project Zero: dimostratore tecnologico
 Project Zero (Google): team di analisti della sicurezza informatica di Google